Pama (departement), een departement van Burkina Faso
 Pama (Burkina Faso), een stad in Burkina Faso
 Pama (Groningen), een gehucht in de provincie Groningen
 Pama (Oostenrijk), een gemeente in Oostenrijk
 Cornelius Pama, een bekend Nederlands/Zuid-Afrikaans heraldicus